

Marine 
Quatre bâtiments de la Marine française ont porté le nom de La Combattante :
 La Combattante, une galère ayant pris part au raid contre Teignmouth en  et détruit plusieurs navires anglais.
 La Combattante, un destroyer de  de type III (ou torpilleur) des Forces navales françaises libres offert par  le Royaume-Uni. Il participa au débarquement de Normandie et convoya le général de Gaulle sur la plage de Courseulles-sur-Mer, en Normandie, le , pour son premier retour en métropole depuis 1940.
 La Combattante, un patrouilleur immatriculé P730, entré en service en 1964 et retiré du service en .
 La Combattante, un patrouilleur immatriculé P735, troisième navire de la classe La Confiance ou « patrouilleurs Antilles Guyane» (PAG), admis en service en .

Cinéma 
 La Combattante, film français de 2022.

Nom de bateau de la Marine française